est la formule brute de plusieurs isomères.

 Phénol
 eugénol, numéro CAS 
 isoeugénol, numéro CAS 
 chavibétol, numéro CAS 
 4-(4-hydroxyphényl)-2-butanone ou frambinone, numéro CAS 

 Quinone
 duroquinone, numéro CAS 
 2-tert-butyl-1,4-benzoquinone, numéro CAS 

 Ester
 acétate de styralyle, numéro CAS 
 acétate de 2-phényléthyle, numéro CAS 
 butanoate de phényle, numéro CAS 
 phénylacétate d'éthyle, numéro CAS 
 3-phénylpropionate de méthyle, numéro CAS 
 propanoate de benzyle, numéro CAS 

 Cétone
 hinokitiol, numéro CAS